Die Communauté d’agglomération de Laval (kurz: Laval Agglo) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire. Sie wurde am 1. Januar 2019 als Nachfolgerin des Gemeindeverbands gleichen Namens gegründet und umfasst 34 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Gemeinde Laval.

Historische Entwicklung 
Der frühere Gemeindeverband gleichen Namens fusionierte am 1. Januar 2019 mit der Communauté de communes du Pays de Loiron, um einen neuen Gemeindeverband zu bilden.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Laval
Gemeindeverband im Département Mayenne
Gegründet 2019